Nicklas Erik Lidström, švedski hokejist, * 28. april 1970, Västerås, Švedska.

Lidström velja za enega najboljših hokejskih branilcev vseh časov, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. 

V svoji dolgoletni karieri je igral le za dva kluba, šest sezon za domači Västerås IK v švedski ligi in dvajset sezon za Detroit Red Wings v ligi NHL, s katerimi je štirikrat osvojil Stanleyev pokal, v letih 1997, 1998, 2002 in 2008. Med letoma 2006 in 2012 je bil tudi kapetan kluba. V ligi NHL je skupno odigral 1564 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 264 golov in 878 podaj, ter 263 tekem končnice, na katerih je dosegel 54 golov in 129 podaj. V sezoni 2001/02 je bil izbran za najkoristnejšega hokejista končnice, v sezonah 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08 in 2010/11 v prvo postavi lige, v sezonah 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08 in 2010/11 pa za najboljšega branilca lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene zlate medalje, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate, srebrne in bronaste medalje. 

6. marca 2014 so v klubu Detroit Red Wings upokojili njegov dres s številko 5. Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih, leta 2015 pa še v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere 

|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 20
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 15
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 39
| 8
| 8
| 16
|
| 14
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 38
| 4
| 19
| 23
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 3
| 3
| 6
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 91/92
|
| 80
| 11
| 49
| 60
| +36
| 22
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| -5
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 92/93
|
| 84
| 7
| 34
| 41
| +7
| 28
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 93/94
|
| 84
| 10
| 46
| 56
| +43
| 26
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +4
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 13
| 2
| 10
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 94/95
|
| 43
| 10
| 16
| 26
| +15
| 6
|
| 18
| 4
| 12
| 16
| +4
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 95/96
|
| 81
| 17
| 50
| 67
| +29
| 20
|
| 19
| 5
| 9
| 14
| +2
| 10
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
|
| 79
| 15
| 42
| 57
| +11
| 30
|
| 20
| 2
| 6
| 8
| +12
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 80
| 17
| 42
| 59
| +22
| 18
|
| 22
| 6
| 13
| 19
| +12
| 8
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 81
| 14
| 43
| 57
| +14
| 14
|
| 10
| 2
| 9
| 11
| 0
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
|
| 81
| 20
| 53
| 73
| +19
| 18
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| -6
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 15
| 56
| 71
| +9
| 18
|
| 6
| 1
| 7
| 8
| +1
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
|
| 78
| 9
| 50
| 59
| +13
| 20
|
| 23
| 5
| 11
| 16
| +6
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 5
| 6
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 18
| 44
| 62
| +40
| 38
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
|
| 81
| 10
| 28
| 38
| +19
| 18
|
| 12
| 2
| 5
| 7
| +4
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
|
| 80
| 16
| 64
| 80
| +21
| 50
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -4
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 2
| 4
| 6
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
|
| 80
| 13
| 49
| 62
| +40
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 07/08
|
| 76
| 10
| 60
| 70
| +40
| 40
|
| 22
| 3
| 10
| 13
| +8
| 14
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 08/09
|
| 78
| 16
| 43
| 59
| +31
| 30
|
| 21
| 4
| 12
| 16
| +11
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 09/10
|
| 82
| 9
| 40
| 49
| +23
| 24
|
| 12
| 4
| 6
| 10
| +7
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 10/11
|
| 82
| 16
| 46
| 62
| -2
| 20
|
| 11
| 4
| 4
| 8
| +8
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 11/12
|
| 70
| 11
| 23
| 34
| +21
| 28
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1755
| bgcolor="#7FFF00" | 295
| bgcolor="#7FFF00" | 940
| bgcolor="#7FFF00" | 1235
| bgcolor="#7FFF00" | +454
| bgcolor="#7FFF00" | 566
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 256
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" | 150
| bgcolor="#7FFF00" | +61
| bgcolor="#7FFF00" | 84
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL